Cat People pode se referir a:

 Cat People (1942), filme com Simone Simon e Kent Smith
 The Curse of the Cat People, filme (1944) com Simone Simon e Kent Smith, continuação do filme de 1942
 Cat People (1982), filme com Nastassia Kinski e Malcolm McDowell
 "Cat People" (canção), gravada por David Bowie, tema do filme de 1982

Ver também
 

Desambiguações de cinema